Дешелет, Жозеф (Joseph Déchelette; 1862—1914) — французский археолог.
 Дешелет, Луи-Жан — ординарий французской епархии Эврё в 1913—1920 годы.

Примечания